Jessica Pressler (~1977-), une journaliste américaine et rédactrice en chef du magazine New York ;
 Kimberly Pressler (1977-), une modèle, femme d'affaires et animatrice de télévision américaine ;
 Larry Pressler (1942-), un homme politique américain ;
 Menahem Pressler (1923-), un pianiste allemand, vivant aux États-Unis ;
 Mirjam Pressler (1940-2019), une écrivaine et traductrice allemande ;
 Paul Pressler (1956-), un homme d'affaires américain.

Voir aussi 
  Tarière de Pressler ou sonde de Pressler, un outil utilisé pour extraire une carotte de bois d'un arbre avec des dommages mineurs pour la plante
Patronyme juif